Об имени см.: Илларион.
Иларио́н — принятая в церковнославянском языке форма транслитерации мужского имени греческого происхождения — Ἱλαρίων («весёлый, радостный»). В русском языке XIX — начала XX веков устоявшейся общеупотребительной формой имени было написание с двумя л — Илларион. 

 Иларион (X век) — епископ Русской православной церкви, второй епископ Ростовский.
 Иларион (Иларион Рязанский и Муромский; ум. в 1673) — митрополит Рязанский и Муромский.
 Иларион (ок. 1692—1755) — епископ Русской православной церкви, епископ Астраханский и Ставропольский.

 Иларион Великий (288—372) — святой, христианский аскет.
 Иларион Гдовский (ум. в 1476) — русский православный святой.
 Иларион Грузинский (ум. в 882) — святой, происходил из княжеской кахетинской фамилии Донаури.
 Иларион Киевский (Иларион (Русин); ум. ок. 1055) — митрополит Киевский и всея Руси времён Ярослава Мудрого, святитель.
 Иларион Могленский (или Меглинский) (ум. 1164) — болгарский православный святой.
 Иларион Новый (ок. 694—754) — святой.
 Иларион Новый Далматский (ум. в 845) — святой.
 Иларион Оптинский (1805—1873) — преподобный Русской православной церкви.
 Иларион Печерский — русский святой; по мнению некоторых, он же — пятый митрополит Киевский Иларион (Русин).

 Иларион (Алфеев) (род. 1966) — митрополит Венгерский и Будапештский, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата и постоянный член Священного синода в 2009—2022 гг., богослов, патролог, церковный историк, композитор.
 Иларион (Ананьев) (Иларион Суздальский; ум. в 1707) — митрополит Суздальский, один из основателей и первый строитель Свято-Успенского монастыря «Флорищева пустынь».
 Иларион (Арабаджиев) (1870—1939) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Сливенский.
 Иларион (Бельский) (1893—1937) — епископ Котельнический, викарий Вятской епархии.
 Иларион (Васдекас) (1878—1946) — архимандрит Константинопольской православной церкви, богослов, церковный историк.
 Иларион (Вачнадзе) (1767—1823) — архимандрит Русской православной церкви.
 Иларион (Властелинский) (ум. 1720) — епископ Русской православной церкви, митрополит Белгородский и Обоянский, митрополит Сарский и Подонский.
 Иларион (Воскресенский) (1803—1854) — архимандрит Русской православной церкви; педагог, ректор Архангельской духовной семинарии.
 Иларион (Голубович) (род. 1974) — епископ Сербской православной церкви, епископ Тимокский.
 Иларион (Григорович) — епископ Крутицкий.
 Иларион (Громов) (1864—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Иларион (Денисович) — игумен Купятицкого монастыря.
 Иларион (Домрачев) (ок. 1845—1916) — схимонах, православный богослов, автор книги «На горах Кавказа», послужившей источником возникновения имяславия.
 Иларион (Дуда) (1790—1872) — архимандрит Русской православной церкви.
 Иларион (Зеремский) (1865—1931) — епископ Сербской православной церкви, епископ Горнокарловацкий.
 Иларион (Иванов) (1800—1884) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Кюстендильский.
 Иларион (Кайгородцев) (род. 1971) — епископ Русской православной церкви, епископ Кинешемский и Палехский.
 Иларион (Капрал) (1948—2022) — митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, первоиерарх Русской зарубежной церкви (в составе Московского патриархата).
 Иларион (Кириллов) — архимандрит Тихвин-Успенского монастыря.
 Иларион (Китиашвили) (род. 1957) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Местийский и Верхне-Сванетский.
 Иларион (Койверакис) (1897—1972) — епископ Александрийской православной церкви, титулярный митрополит Мемфисский.
 Иларион (Кондратковский) (ум. в 1799) — епископ Новгород-Северский.
 Иларион (Копьев) (ум. 1793) — архимандрит Русской православной церкви; педагог, ректор Тверской духовной семинарии.
 Иларион (Кочергин) (1884—1965) — епископ Русской православной церкви, епископ Хмельницкий и Каменец-Подольский.
 Иларион (Огиенко) — глава Украинской православной церкви в Канаде (1951—1972).
 Иларион (Прохоров) (1889—1973) — архиепископ Уфимский.
 Иларион (Радонич) (1871—1932) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Вршацкий (Банатский).
 Иларион (Ремезов) (ок. 1784—1852) — иеромонах Русской православной церкви.
 Иларион (Рогалевский) — архиепископ Казанский.
 Иларион (Руварац) (1832—1905) — священнослужитель Сербской православной церкви; историк-медиевист.
 Иларион (Рудник) (род. 1972) — епископ Украинской православной церкви в Канаде.
 Иларион (Смирнов) (ум. 1698) — епископ Русской православной церкви, митрополит Псковский и Изборский.
 Иларион (Станев) (1850—1925) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Неврокопский.
 Иларион (Троицкий) — архиепископ Верейский Русской православной церкви.
 Иларион (Трусов) (ум. 1741) — архимандрит Посольского Преображенского монастыря, начальник Русской духовной миссии в Пекине.
 Иларион (Удодов) (1862—1951) — схиархимандрит Русской православной церкви, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в Виноградове.
 Иларион (Фокин) (1758—1853) — монах Русской православной церкви; пустынник-затворник.
 Иларион (Цонев) (1913—2009) — митрополит Доростольский Болгарской православной церкви, духовный писатель.
 Иларион (Цуриков) (1856—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Иларион (Шукало) (род. 1951) — митрополит Донецкий и Мариупольский Украинской православной церкви Московского патриархата.
 Иларион (Юшенов) (1824—1904) — епископ Полтавский и Переяславский.

См. также 
 Ларион Валевский — боярин великого князя киевского Александра (Олелька) (Гедиминовичи), родоначальник шляхетских родов Юго-Западной Руси Левковских, Верповских, Геевских-Ловдыковских, Булгаковских.